Ricky Martin kan syfta på

 Ricky Martin (1971–), en puertoricansk sångare
Ricky Martin (musikalbum 1991) - det självbetitlade debutalbumet från Ricky Martin.
Ricky Martin (musikalbum 1999) - ett senare självbetitlat studioalbum av Ricky Martin
17 (album av Ricky Martin) - ett samlingsalbum från Ricky Martin från 2008